Джентльмены удачи — идиома, обозначающая пиратов.

Существуют также фильмы с таким названием:
 «Джентльмены удачи» — фильм (СССР, 1971).
 «Джентльмены удачи» — фильм (США, 1990).
 «Джентльмены, удачи!» — фильм (Россия, 2012).